El apellido Bigot puede hacer referencia a:

 Marie Bigot (1786-1820), profesora de piano y compositora francesa;
 Jacques-Marie-Frangile Bigot (1818-1893), naturalista y entomólogo francés.